Il doppio maschile dello Sony Ericsson Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Maks Mirny e Andy Ram erano i detentori del titolo. Ma non hanno partecipato insieme.

Ram ha fatto coppia con Michaël Llodra, ma ha perso nel 1º turno contro Feliciano López e Fernando Verdasco.

Mirnyi ha fatto coppia con Mahesh Bhupathi, ma è stato battuto in finale 6–2, 7–5 da Lukáš Dlouhý e Leander Paes.

Teste di serie

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (secondo turno)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (quarti di finale)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (campioni)
  Mahesh Bhupathi /  Maks Mirny (finale)

 Łukasz Kubot /  Oliver Marach (primo turno)
 Simon Aspelin /  Paul Hanley (secondo turno)
 František Čermák /  Michal Mertiňák (secondo turno)
 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sony Ericsson Open 2010
ATP World Tour 2010